Großsteingrab Bistrup Hegn steht für:

 Großsteingrab Bistrup Hegn 1
 Großsteingrab Bistrup Hegn 2
 Großsteingrab Bistrup Hegn 3